TMK, akronym der kan have flere betydninger:

 TMK – Kosovo beskyttelseskorps.
 TMK (tandlægeskolen) – Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, tandlægeskolen i København.
 TMK (Rigshospitalet) – Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet
 TMK (USSR) – sovjetisk rumfartsprojekt.
 TMK (Aalborg Universitet) – Afdelingen for Teknologi, Medier og Kultur.